Кратер Лармор () — большой древний ударный кратер в северном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь ирландского физика и математика Джозефа Лармора (1857—1942) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Шайн на западе; кратер Шампольон на северо-западе; кратер Мур на севере-северо-востоке; кратер Парсонс на северо-востоке; кратер Фицджеральд на юго-востоке; кратер Данте на юге и кратер Фрейндлих на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 99,5 км, глубина 2,8 км.

Кратер Лармор имеет полигональную форму, умеренно разрушен. Вал c четко очерченной кромкой, северная часть вала перекрыта сателлитным кратером Лармор Z (см. ниже), внутренний склон сохранил остатки террасовидной структуры, ширина внутреннего склона несколько больше в южной части. Высота вала над окружающей местностью достигает 1460 м, объем кратера составляет приблизительно 9200 км³.  Дно чаши сравнительно ровное, в центре чаши находится скопление невысоких холмов.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Лармор Q имеет систему лучей распространяющуюся в основном в северном и юго-восточном направлении. У подножия внутреннего склона кратера находятся массивные завалы обрушившихся пород.

 Образование сателлитного кратера Лармор Z относится к позднеимбрийскому периоду.

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Снимки кратера с борта Аполлона-12, Аполлона-14, Аполлона-15, Аполлона-16.
Топографическая карта окрестностей кратера.
A Previously Unimaged Crater.
Nomenclature Zoo.
 A Sparkling Diamond.
Remnant of a Ring.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны